Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Denver 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Chris Evert 7-5, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)
 Nancy Gunter (semifinali)
 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Françoise Dürr (semifinali)

 Julie Heldman (quarti di finale)
 Betty Stöve (primo turno)
 Lesley Hunt (secondo turno)
 Laura Dupont (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Denver 1974